Sapienza steht für:
 Sapienza-Universität von Rom, der Name der ältesten Universität Roms

Sapienza ist der Familienname folgender Personen:
 Al Sapienza (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Goliarda Sapienza (1924–1996), italienische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Leonardo Sapienza (* 1952), katholischer Priester und italienischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Sapientza